Gandhi pode se referir a:

Pessoas
 Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, líder da independência da Índia.
 Indira Gandhi, primeira-ministra indiana.
 Rajiv Gandhi, filho de Indira, e primeiro-ministro indiano.

Outros
 Gandhi (filme), filme de Richard Attenborough.

Desambiguação